Dezső József (1867–1915) színész, író, lapszerkesztő
 Dezső József (1935–1995) festőművész